2 Batalion Logistyczny Ziemi Żnińskiej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy
 2 Batalion Logistyczny 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu